Niuvakai é um clube de futebol de Tonga. Disputou a primeira divisão pela última vez em 1971–72. 

Clubes de futebol de Tonga